Ульянково — село, центр Ульянковского сельского поселения.

История 
По легенде село основала женщина Ульянка, полонянка в Казанском ханстве. Сбежав из плена воинов казанских ханов она вышла на берег речки Бирля, залюбовалась местной красотой, и осталась здесь жить. Но это — всего лишь народная этимология.

Основано в XVII веке и было известно промыслом по изготовлению ободьев и полозьев (XIX век).

До 1 августа 1927 г. село являлось центром Ульянковского района.

Население

Инфраструктура 
В селе работает Ульянковская школа.

Примечание

Ссылки 
 Сайт сельского поселения Ульянково

Населённые пункты Кайбицкого района